В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1338 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1338 году

Январь 
 6 января — Джеймс Батлер, 1-й граф Ормонд — первый граф Ормонд (1328—1338)
 25 января —  — бургомистр Любека (1320–1340)
Hermann Morneweg

Март 
 17 марта —  — граф Горицы (1323—1338)
 21 марта — Марсилио I де Каррара — представитель семьи Каррарези, итальянский кондотьер, сеньор Падуи (1324—1328, 1337—1338)
 30 марта —  — архиепископ Зальцбурга (1315—1338)

Апрель 
 6 апреля —  — епископ Кемпера (1324—1325), епископ Ле-Мана (1326—1338)
 8 апреля —  — епископ Лондона (1318—1338)
 21 апреля — Феодор I Палеолог — сын византийского императора Андроника II Палеолога — маркиз Монферратский (1306—1338)
 29 апреля —  — любекский купец и меценат Доберанского монастыря

Май 
 5 мая —  — сын японского императора Го-Дайго; убит
 17 мая —  — епископ Мо (1321—1325), епископ Вивье (1325—1326), епископ Байё (1326—1330), епископ Каркасона (1330—1338)
 23 мая —  — графиня-консорт Арундел (1305—1326), жена Эдмунда Фицлана, 9-го графа Арундел

Июнь 
 7 июня — Жиль де Бэдлсмир, 2-й барон Бэдлсмир — последний барон Бэдлсмир (1328—1338)
 10 июня —  (20) — японский военный и государственный деятель, губернатор провинции Муцу; убит

Июль 
 31 июля —  — епископ Лаванта (1332—1338)
  — ильхан под опекой Джалаиридов (1336—1338); казнён Чобанидами

Август 
 4 августа — Томас Бразертон, 1-й граф Норфолк (38) — сын английского короля Эдуарда I, граф Норфолк (1312—1338), лорд-маршал Англии (1316—1338)
 5 августа —  — епископ Луни (1321—1338)
 17 августа — Нитта Ёсисада — японский государственный и военный деятель, полководец периода Камакура — начала периода Намбокутё, совершил харакири
 22 августа — Гильом II — герцог Афинский (1317—1338), герцог Неопатрии (1319—1338)
 27 августа —  — епископ Вероны (1336—1338)

Сентябрь 
 3 сентября — Анна Люксембургская (15) — дочь короля Чехии Иоганна Люксембургского, герцогиня-консорт Австрии, Штирии и Каринтии (1335—1338), жена герцога Оттона

Декабрь 
 13 декабря —  — епископ де-Пюи (1317—1318), епископ Мо (1318—1321), архиепископ Буржа (1321—1331), архиепископ Санса (1331—1338)
 21 декабря —  — епископ Нориджа (1336—1337), епископ Вустера (1337—1338)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Трегье (1330—1338)
 Альфонсо Фадрике — граф Салоны (1318—1338)
 Аухади Марагаи — персидский поэт-суфий
  — граф Арнсберга (1313—1338)
  — титулярный маркграф Баден-Бадена
  — правитель Чагатайского улуса (1335—1338)
  — епископ Глазго (1335/6-38)
 Есаи Нчеци — армянский мыслитель, грамматик, богослов, педагог и церковно-общественный деятель, основатель Гладзорского университета
  — японский генерал; убит
 Ованес Цорцореци — армянский философ, грамматик, поэт, переводчик, педагог и церковно-общественный деятель
  — граф Монбельяра (1322—1328)
 Пшемысл Иновроцлавский — Князь Иновроцлавский (1287—1327), последний князь Серадзский (1327—1338); убит
 Роберт Мэннинг — английский хронист
 Санудо, Марино Старший — венецианский путешественник и географ
  — граф Вернигероде

См. также 
 Список умерших в 1339 году
 Список умерших в 1337 году

1338